NGC 3823-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Beker
NGC 3823-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Beker